Международный футбольный турнир Малый Кубок мира 1967 года проходил в Венесуэле. Начиная с 1963 года он назывался Трофей Каракаса (Troféu Cidade de Caracas). В розыгрыше приняли участие три клуба. Они играли каждый с каждым по два матча. Все матчи были сыграны в Каракасе.

Результаты

Примечания 

Даты матчей RSSSF неизвестны.

См. также 
 Малый Кубок мира-67 на сайте RSSSF

1967
Футбол в Южной Америке в 1967 году
Международные соревнования по футболу в Венесуэле
1967 год в Венесуэле